Gerhard Larsson kan syfta på:

* Gerhard Larsson (1887–1974), svensk målare
 Gerhard Larsson (1910–1990), svensk målare
 Gerhard Larsson (1920–2012), svensk lantmätare och professor i fastighetsteknik
 Gerhard Larsson (född 1945), svensk företagsledare och landshövding

Se även 
 Åke Gerhard (1921–2009), musikförläggare, textförfattare, Åke Gerhard Larsson oftast kallad Åke Gerhard